Vilém II. Württemberský (, 25. února 1848 – 2. října 1921) byl v letech 1891–1918 posledním württemberským králem. Pocházel z dynastie Württemberků.

Původ 
Vilém se narodil 25. ledna 1848 ve Stuttgartu jako syn württemberského prince Fridricha Württemberského (1808–1870, syn prince Pavla (bratr Viléma I.) a jeho ženy princezny Kateřiny Württemberské (1821–1898, dcera krále Viléma I.)

Vláda 
Po smrti strýce, bezdětného krále Karla I. v roce 1891, se Vilém stal dalším a také posledním württemberským králem jako Vilém II.

Vilém II. byl oblíbeným panovníkem, ale na konci první světové války byl stejně jako ostatní němečtí monarchové svržen a 30. listopadu 1918 odstoupil z trůnu.

Následnictví 
Po smrti Viléma II. dne 2. října 1921, jelikož nezanechal mužské potomky, musel podle salického zákona přejít nárok na královský titul zpět až k potomkům vévody Fridricha II. Evžena. A to proto jelikož linie vévodů z Urachu a vévodů z Tecku byly vyloučeny z následnictví jelikož celé linie byly morganatické a následnictví připadlo mladší větvi vévodů z Württembergu-Altshausenu v čele s vévodou Albrechtem.

Rodina 
15. ledna 1877 si v Bad Arolsenenu vzdal za ženu princeznu Marii Waldecko-Pyrmontskou. Měli spolu 3 děti:

 Pavlína (19. prosince 1877 – 7. května 1965), ⚭ 1898 Vilém Fridrich Wied (27. června 1872 – 18. června 1945), kníže z Wiedu
 Ulrich (28. července 1880 – 28. prosince 1880)
 mrtvě narozená dcera (*/† 24. dubna 1882)

Marie zemřela po porodu 3. potomka.

8. dubna 1886 se v Bückeburgu podruhé oženil s princeznou Šarlotou z Schaumburgu-Lippe. Pár spolu neměl žádné děti.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Württemberští králové
Narození v roce 1848
Úmrtí v roce 1921
Nositelé Vojenského řádu svatého Jindřicha
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Muži
Panovníci svržení za první světové války
Protestantští panovníci
Narození ve Stuttgartu
Narození 25. února
Úmrtí 2. října